I Remi (il nome significa i primi) erano un popolo della Gallia Belgica meridionale, ubicati nell'odierno dipartimento francese dell'Aisne, nella Piccardia. La loro capitale era dapprima Vieux Reims, a Variscourt, e poi divenne Durocortorum, oggi Reims. Cesare menziona anche l'oppidum remo di Bibrax, a sud del quale, nel 57 a.C., ottenne un'importante vittoria contro i ribelli della Gallia Belgica. Questa fortezza collinare viene ubicata a Vieux-Laon (a Saint-Thomas).

Sono menzionati più volte da Cesare nel suo De bello Gallico, di cui rimasero sempre fedeli alleati durante tutto il periodo della conquista della Gallia da parte del proconsole romano. Il loro territorio aveva un'estensione che corrisponde più o meno agli odierni dipartimenti francesi della Marna e delle Ardenne.

Note

Voci correlate
Lista di tribù celtiche

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tribù galliche